SM U-2 – niemiecki okręt podwodny z początku XX wieku
 SM U-2 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-1 z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 U-2

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich